MVE steht für:
 Montevideo-Chippewa County Airport (IATA-Code), Flughafen von Montevideo (Minnesota), Minnesota

mve steht für:
 Marwari (Pakistan) (ISO-639-3-Code), Varietät von Marwari (Sprache), Rajasthani-Sprache der Marwari (Volk) in Pakistan

Abkürzung